Existuje více památek označených  Pomník obětem druhé světové války: 
 Pomník obětem druhé světové války (K Barrandovu v Praze 5): původně památník věnovaný bojovníkům pražských barikád, Praha (z roku 1988).
 Pomník obětem druhé světové války (Kostelecké Končiny): na katastrálním území Červeného Kostelce, okres Náchod, Královéhradecký kraj.
 Pomník obětem druhé světové války (Čáslavice): okres Třebíč, kraj Vysočina.
 Pomník obětem druhé světové války (Kníničky): Brno, městská část Kníničky, Jihomoravský kraj.
 Pomník obětem druhé světové války (Kuřim): okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.
 Pomník obětem druhé světové války (Sudice): v obci Sudice, okres Třebíč, kraj Vysočina.
 Pomník obětem druhé světové války (Vacenovice): místní část města Jaroměřice nad Rokytnou, kraj Vysočina.

možná hledáte také
 Památník obětem druhé světové války (Prachatice), dříve Památník osvobození Sovětskou armádou: okres Prachatice, Jihočeský kraj (z roku 1975).

Rozcestníky - místopisné jméno